pododdział wojskowy
 pododdział leśny